Motormühle (Motorenmühle) steht allgemein für
 Motormühle, eine durch Motorkraft betriebene Mühle

im Einzelnen
 Ohrmackers-Mühle, Bad Wünnenberg
 Motormühle Groß Börnecke, Hecklingen
 Nartumer Motormühle, Rothenburg (Wümme)
 Motor-Mühle Karl Göricke, Weißandt-Gölzau